Université de l'Alaska de Fairbanks
 Union des Aéroports Français